Ferran Armengol i Tauran (Mataró, 13 de setembre de 1945), polític català.
 Ferran Armengol i Díaz, músic percussionista simfónic.

Referències